Хасановский (, также известен как ) — упразднённый в 2005 году хутор в Зианчуринском районе Республики Башкортостан. Входил на момент упразднения в состав Муйнакского сельсовета.

География 
Расположен был в западной части Зилаирского плато, на дороге от Верхнего Муйнака до Малого Муйнака.

Расстояние до:
 районного центра (Исянгулово): 22 км,
 центра сельсовета (Верхний Муйнак): 5 км,
 ближайшей ж/д станции (Саракташ): 49 км.

История 
Название от антропонима Хәсән.

Упразднён Законом Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров».

Население 
На 1 января 1969 года проживали 109 человек; преимущественно русские.

Население на 1 января 2002 года составляло 0 человек

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.164.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Зианчуринского района